Vlădeni se poate referi la:

Vlădeni, o localitate în județul Botoșani, reședința comunei cu același nume
Vlădeni, o localitate în județul Brașov
Vlădeni, o fostă localitate în comuna Bordei Verde, județul Brăila
Vlădeni, o localitate în județul Buzău
Vlădeni, o localitate în județul Dâmbovița, reședința comunei cu același nume
Vlădeni, o localitate în județul Ialomița, reședința comunei cu același nume
Vlădeni, o localitate în județul Iași, reședința comunei cu același nume
Vlădeni, o localitate în comuna Corlăteni, județul Botoșani
Vlădeni-Deal, o localitate în județul Botoșani

Vezi și
Vlad
Vlădescu
 Vlădești (dezambiguizare)

Toponime românești